Onceroptila cygnodiella är en fjärilsart som beskrevs av August Busck 1921. Onceroptila cygnodiella ingår i släktet Onceroptila och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
cygnodiella